Petricia är ett släkte av sjöstjärnor. Petricia ingår i familjen Asteropseidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Petricia